Гастон Орлеанский () может означать:
 Гастон Орлеанский (1608—1660) — французский принц крови, герцог Анжуйский и Орлеанский.
 Гастон Орлеанский (1842—1922) — французский принц, граф д’Э.